Bures (Orne) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Bures (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
W Wielkiej Brytanii:
 Bures (Anglia) – miejscowość w hrabstwie Essex i Suffolk (Anglia)